La camera segreta (The Vault) – romanzo di Peter Lovesey del 1999
La camera segreta (Secret Chamber) – saggio di Robert Bauval del 1999
La camera segreta (The Hiding Place) – romanzo di Trezza Azzopardi del 2000
 La camera segreta – raccolta di poesie di Alberto Bevilacqua del 2011